García González puede hacer referencia a:

Alfonso García González (1909–1961), político mexicano, gobernador del estado de Baja California de 1952 a 1953;  
Carlos Alberto García González (1971-) político mexicano;	 
Carmen García González (1905–1980), primera dama mexicana;  
Daniel García González (1970-), entrenador español de baloncesto;	  
Guillermo García González (1953–1990), ajedrecista cubano;	   
Jordi García González (1961-), atleta español;
José García González (1907-1967), político chileno;
José García González (1938-), político y psiquiatra español;	  
Juana García González (1792–1868), patriota argentina.
Julieta García González (1970), escritora mexicana.
Rafael García González (1926–1994), obispo mexicano;	  
Vicente García González (1833–1886), militar y presidente cubano;	  
 Juan Carlos García González (1969-), árbitro de baloncesto español.